Паскуале Карминуччи (, 29 августа 1937, Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия — 23 февраля 2015, Рим, Италия) — итальянский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Риме (1960) .

Спортивная карьера 

Рано оставшись без отца, погибшего на советском фронте в годы Второй мировой войны, вместе с братом Джованни начал заниматься спортивной гимнастикой. Учитель колледжа Асколи-Пилено бывший спортсмен Пьетро Бальдассари рано заметил таланты подростков и убедил их начать занятия в тренажерном зале прихода святого Антония Падуанского в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

Братья начали соревноваться на национальном уровне в 1949 г., когда их заметил Джулио Пеннете, бывший гимнаст и тренер национального уровня. Спортсмены переехали в Рим и начали тренироваться в спортивном центре Капаннелле. В 1958 г. Паскуале завоевал титул итальянского чемпиона и принял участие в чемпионате мира, проходившим в Москве.

На летних Олимпийских играх в Риме (1960) завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях, заняв в абсолютном первенстве 31 место. В 1963 г. становится чемпионом Средиземноморских игр в командных соревнованиях. На своей второй Олимпиаде в Токио (1964) занимает четвёртое место в той же дисциплине, а на V Средиземноморских играх в Тунисе выигрывает золотую медаль. На летних Олимпийских играх в Мехико (1968) после травмы одного из членов сборной в вольных упражнениях итальянская команда остается лишь на 12-м месте.

По завершении спортивной карьеры продолжил работу в национальной федерации спортивной гимнастики.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ca/pasquale-carminucci-1.html 
 http://www.coni.it/it/news/primo-piano/9545-addio-a-pasquale-carminucci,-bronzo-a-roma-60.html 

Гимнасты Италии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1960 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года